Den Katolske Liga har flere betydninger:

 Den Katolske Liga (Frankrig) – et forbund af katolske adelsfolk i Frankrig, stiftet i 1576
 Den Katolske Liga (Tyskland) – et forbund af katolske stater i Det Tysk-romerske Rige, stiftet i 1609